Bartholomäus Bruyn (ok. 1493–1555) – malarz niemiecki 
 Günter de Bruyn (ur. 1926) – pisarz niemiecki.
 Pieter de Bruyn (ur. 1969) – południowoafrykański strongman